В составе Адыгеи находятся 5 городских населённых пунктов, в том числе:
2 города — республиканского значения, в рамках организации местного самоуправления образуют отдельные городские округа, 
3 посёлка городского типа — все они входят в районы (в рамках организации местного самоуправления входят в муниципальные районы).

Города

Посёлки городского типа

Бывшие пгт 
 Адыгейск — пгт с 1973 года. Преобразован в город Теучежск в 1976 году (с 1990 года — Адыгейск).
 Каменномостский — пгт с 1948 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2011 году.
 Тульский — пгт с 1963 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 2011 году.

См. также 
 Административно-территориальное деление Адыгеи
 Населённые пункты Адыгеи

Примечания 

Адыгея